

Geografia 
 Nova Aurora (Goiás)  — município 
 Nova Aurora (Paraná) — município 
 Nova Aurora (Belford Roxo) — bairro

Música 
 A Nova Aurora — álbum do grupo de world musi e fado Madredeus
 Nova Aurora (álbum) — álbum da banda Strike

Desambiguações de topônimos